

Persone 
 Noël Lebreton de Hauteroche (1617-1707) – attore e drammaturgo francese
 Louis Allier de Hauteroche (1766-1827) – numismatico francese

Geografia

Francia 
 Hauteroche – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Hauteroche – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)